Adniellyson da Silva Oliveira – calciatore brasiliano
 Luiz Alberto da Silva Oliveira – calciatore brasiliano